Anthony Weber peut désigner :
 Anthony Weber (1989-), joueur de rink hockey français ;
 Anthony Weber (1987-), footballeur français.